Наточенный:

 Наточенный, Лев Рафаилович (род. 1950) — американский и немецкий пианист и музыкальный педагог.
 Наточенный, Сара (род. 1987) — американская актриса озвучивания и монтажёр.